Ла Роблера има више значења:

 Ла Роблера (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Роблера (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Роблера (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику